Kabinet-Major I, Brits kabinet van 28 november 1990 tot 10 april 1992
Kabinet-Major II, Brits kabinet van 10 april 1992 tot 2 mei 1997